Гагарінська ву́лиця — одна з вулиць міста Житомира.

Розташування 
Вулиця розташована в Корольовському районі м. Житомир.

Історія 

Вулиці Житомира, названі на честь людей